Militza Nikolaevna da Rússia (Cetinje, 14 de julho de 1866 – Alexandria, 5 de setembro de 1951) foi um membro da família imperial russa. Nascida princesa Milica do Montenegro, era a segunda filha do rei Nicolau I do Montenegro com sua esposa Milena Vukotić.

Milica era a esposa do Grão-duque Pedro Nikolaevich da Rússia, irmão mais novo do Grão-duque Nicolau Nikolaevich que, mais tarde, se casou com a sua irmã, a princesa Anastásia do Montenegro.

Família 

Milica nasceu no dia 14 de julho de 1866 em Cetinje, era a segunda filha do então Príncipe do Montenegro, depois rei Nicolau I do Montenegro, e Milena Vukotić.

Teve 12 irmãos, entre os mais célebres estavam: a princesa Zorka, mãe do rei Alexandre I da Iugoslávia, a princesa Anastásia, a rainha Helena da Itália e a princesa Ana de Montenegro, mulher do príncipe Francisco José de Battenberg.

Casamento e descendência 
No dia 26 de Julho de 1889, casou-se com o Grão-duque Pedro Nikolaevich da Rússia neto do czar Nicolau I da Rússia. O casal teve quatro filhos:

 Marina Petrovna (1892-1981), casada com o príncipe Alexandre Galitzine, sem descendência;
 Romano Petrovich (1896-1978), casado com a condessa Praskovia Cheremeteva, com descendência;
 Nádia Petrovna (1898-1988), casada com o príncipe Nicolau Orlov, com descendência;
 Sofia Petrovna (1898-1898), morreu na infância.

Vida na corte russa 
Tanto Milica como a sua irmã Anastásia eram figuras sociais muito influentes na corte russa da qual receberam a alcunha de "o par negro" e eram muito interessadas no ocultismo. Há quem diga que foram elas que introduziram o charlatão francês Padre Filipe (que dizia conseguir dar um herdeiro à imperatriz Alexandra Feodorovna) e, mais tarde, após a sua morte, o monge Grigori Rasputin, na corte russa.

Exílio 
Após a Revolução Russa de 1917, Milica, juntamente com a sua família, irmã e cunhado, refugiaram-se, tal como outros membros da família Romanov, na Crimeia. Escapariam da Rússia a bordo do navio de guerra enviado pelo rei Jorge V do Reino Unido para retirar membros da família do país.

Ela e o marido passaram grande parte do seu exílio no sul de França. O seu marido morreu em 1931 e ela viria a segui-lo no dia 5 de setembro de 1951, enquanto estava em Alexandria, no Egipto.

Casa de Holsácia-Gottorp-Romanov
Casa de Romanov
Casa de Petrovic-Njegoš
Princesas de Montenegro
Naturais de Cetinje
Grã-duquesas da Rússia
Mulheres do século XIX
Mulheres do século XX